Гран-при Франции 1962 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 8 июля 1962 года на трассе Руан.

В чемпионат вернулась пропустившая из-за забастовки предыдущий этап команда Porsche, а по причине другой забастовки в Италии на этот этап не смогла приехать команда Ferrari. Многочисленные проблемы лидеров чемпионата (Грэм Хилл сошёл после столкновения с Джеки Льюисом, на машине которого вышла из строя подвеска, Джим Кларк также прекратил гонку после поломки подвески, Брюс Макларен потерял много времени на пит-стопе из-за выхода из строя коробки передач) позволили одержать первую в карьере победу выступавшему за Porsche Дэну Герни. Для германской команды эта победа стала первой и последней в истории, позже Porsche одерживала победы только как поставщик моторов. На автомобиле финишировавшего третьим Ричи Гинтера за несколько кругов до финиша от педали газа отсоединился приводной трос и американцу пришлось заканчивать гонку, управляя оборотами двигателя свободной рукой.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-29 Грэм Хилл

30-32 Джим Кларк

33-41 Грэм Хилл

42-54 Дэн Герни

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции